Клих () — польская фамилия. Известные носители:

 Клих, Богдан (род. 1960) — польский врач-психиатр, историк искусства, политолог, политический деятель, министр обороны Польши (2007—2011).
 Клих, Матеуш (род. 1990) — польский футболист.